Paraíba do Sul est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro au Brésil.
 Le rio Paraíba do Sul est un cours d'eau de l'État du Minas Gerais, de l'État de Rio de Janeiro et de l'État de São Paulo au Brésil.

Homonymie de toponyme